Plöchl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhardt Plöchl (1933–2020), österreichischer Jurist und Rechtswissenschaftler

 Karl Plöchl (1884–1962), österreichischer Landwirt und Politiker (Landbund)
 Lukas Plöchl (* 1989), österreichischer Rapper
 Renate Plöchl (* 1962), österreichische Germanistin und Direktorin der Oberösterreichischen Landesbibliothek in Linz
 Willibald Maria Plöchl (1907–1984), österreichischer Jurist, Kirchenrechtler und Hochschullehrer (Josef Plöchls Bruder)

Siehe auch:
 Blöchl